El término caricias puede referirse a:

 Plural de caricia, gesto de contacto suave.
 El concepto de caricia en el análisis transaccional.
 La obra teatral Caricias.
 Caricias, álbum de  Rocío Dúrcal.
 Caricias película del año 1997 dirigida por Ventura Pons.